Каскадная улица:

 Каскадная улица — улица в Москве.
 Каскадная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Каскадная улица — улица в Новокузнецке.